Vasaparken heter flera parker runt om i Sverige uppkallade efter Gustav Vasa eller hans ätt:

Vasaparken, Göteborg, en park i Göteborg
 Vasaparken, Linköping, numera omdöpt till Raoul Wallenbergs plats, hette fram till 1951 Vasatorget, belägen vid Vasavägen mellan teatern och museet
Vasaparken, Norrköping, en park i Norrköping
Vasaparken, Sandviken, en park i Sandviken
Vasaparken, Stockholm, en park i Stockholm
Vasaparken, Uppsala, en park i Uppsala
Vasaparken, Västerås, en park i Västerås
Vasaparken, Åtvidaberg, en park i Åtvidaberg

Annat
 Vasaparken Fastighets AB, hyresvärd i Linköping